Rojas är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Rojas
 Clemente Rojas
 Fernando de Rojas
 Gonzalo Rojas
 Gustavo Rojas Pinilla
 Ibrahim Rojas
 José Joaquín Rojas
 Marcus Rojas
 Mauricio Rojas
 Memo Rojas
 Percy Rojas
 Ricardo Rojas
 Roberto Rojas
 Yulimar Rojas

Spanska efternamn